Грецька Суперліга 2008—09 — другий сезон Грецької Суперліги і 49 за номером загальногрецький чемпіонат. Ліга складалася з 16 команд, з яких 13 — учасники сезону 2006—07 і три найкращі команди Бета Етнікі того ж сезону. Перша гра відбулась 1 вересня 2007 року.

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;  Дані на 29 січня 2010

Результати

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Статистика Суперліги

2008 у футболі
2007 у футболі
2007 у грецькому спорті
2008 у грецькому спорті